Işıklar ist der Name folgender Orte in der Türkei:

 Işıklar (Kızıltepe) in der Provinz Mardin
 Işıklar (Alaşehir) in der Provinz Manisa
 Işıklar (Kırkağaç) in der Provinz Manisa